Король-шаман — манга Хироюки Такэи, публиковавшаяся с 1998 по 2004 год в журнале Weekly Shonen Jump. 285 глав, составляющие 32 танкобона были выпущены издательством Shueisha в период с 3 декабря 1998 по 5 января 2005 года. В результате давления на автора и разочарования им в аниме-адаптации собственной манги, Shaman King остался не завершённым. Только в 2008 году, когда вся серия была перепечатана под новыми обложками и с более качественной прорисовкой, Такеи дописал последние главы. Новая серия, составляющая 300 глав в 27 томах вышла в период с 3 марта 2008 по 3 апреля 2009 года. В США Shaman King также публиковался журналом Shonen Jump, а впоследствии был выпущен издательством Viz Media (с 2003 по 2011 год). В 2011 году манга была лицензирована для издания в России. С 13 мая 2011 по 19 июля 2012 вышло 4 тома.

Список глав 
В списке представлены четыре лицензированных тома и черновой список. По мере выхода новых томов список будет обновляться.

Том 1-10

Том 11-20

Том 21-32

Главы 287—300 и 265, 266 
Во время переиздания манги в 2008 году Хироюки Такэи дописал две новые главы между 265-й и 266-й, поэтому весь список глав «съехал» на два пункта. Также автор написал главы 287—300, которые иногда называют 33 томом. Но так как в новом издании в каждом отдельном томе больше глав, чем в томе оригинальной серии, то главы 265 и 266 относятся к 24 тому, 287—291 к 26 тому и 292—300 к последнему, 27 тому. 285 главу оригинала в новом издании автор переместил на 295 место.

Издания, связанные с мангой 
 Спецглава «Забавный ангел купидон Тамао» («Comic Angel Cupid Tamao») — короткая история про Тамао, её духов и Рю.
 Спецглава «Маппа Додзи» («Mappa Douji») — история о детстве Хао.
 Спецглава «Релакс» («Relax») — история о том, как Хао находил своих последователей.
 «Итако Анна» («Itako no Anna») — история об Анне, написанная Такэем ещё до «Shaman King».
 «Песня Фунбари» («Funbari No Uta») — история о том, что случилось через 7 лет после турнира.
 Бонус глава «Змеиные ноги» («Snakes legs») — послетурнирная история.
 Бонус глава «Мир Мики» («The world of Miki») — история о том, как встретились Микихиса и Кейко Асакура.
 «Зеро» («Zero») — пять глав, действие которых происходит до начала турнира шаманов.
 «Ремикс» («Remix») — 16 историй, действие которых происходит до, во время или после турнира.
 «Цветы. Эпоха Ханы» («Flowers») — продолжение основной манги. Главный герой — Хана, сын Йо и Анны. Также потомки Хао — Йохане и Люка Асакура.

Примечания

Ссылки 
 Сайт произведений Такэи 

Король-шаман
Король-шаман